Die Volleyball-Weltmeisterschaft der Frauen 1970 fand vom 22. September bis 2. Oktober in Bulgarien statt. Die Sowjetunion gewann zum vierten Mal den Titel. Die Spiele wurden in Warna, Burgas, Sewliewo und Sofia ausgetragen.

Modus 
Die sechzehn Teilnehmer spielten in der ersten Runde in vier Vierergruppen. Die beiden besten Mannschaften aus jeder Gruppe kamen in die Finalgruppe mit acht Teams. Dabei wurden die Ergebnisse gegen die direkten Konkurrenten übernommen. Der Sieger dieser Gruppe wurde neuer Weltmeister. Die anderen Teilnehmer spielten in einer zweiten Achtergruppe um die Ränge neun bis sechzehn.

Spielplan

Erste Runde

Finalrunde

Endstand 
Die DDR erreichte den zehnten Platz mit Anetta Heller, Christina Jahnke, Margit Littek, Helga Schmietendorf, Christin Schrade  (alle SC Dynamo Berlin), Sabine Bürger, Irene Garlin, Elke Jachmann, Monika Rudolph, Renate Schmidt, Eva-Maria Schweitzer (alle SC Leipzig) und Heidrun Dethloff (SC Traktor Schwerin). Der Trainer war Harry Einert.

Qualifikation 
Bulgarien war als Gastgeber ebenso gesetzt wie die vier Teilnehmer der letzten Weltmeisterschaft. Außerdem qualifizierten sich die besten sechs Mannschaften der Europameisterschaft 1967 sowie die Meister der NORCECA und aus Südamerika sowie zwei Vertreter aus Asien. Die letzten beiden Startplätze wurden in einem Qualifikationsturnier mit fünf Teilnehmern vergeben.

Weblinks 
 Ergebnisse bei Todor66 (englisch)

1970
Volleyballveranstaltung 1970
Weltmeisterschaft Frauen 1970